(Les Aventures de Batman et Robin) peut faire référence à :
 ou , série d'animation  américaine produite par Hanna-Barbera et créée en 1968 ;
 The Adventures of Batman and Robin, titre original alternatif de Batman, série d'animation américaine créée en 1992 ;
, jeu vidéo sorti en 1994.